

Anime e manga
Jay – personaggio del manga e anime Naruto

Cinema
Jay – personaggio creato dal regista Kevin Smith
Jay – film del 2008 diretto da Francis Xavier Pasion

Codici
jay – codice ISO 639-3 della lingua yan-nhangu

Geografia
Stati Uniti d'America
Jay – città della Contea di Santa Rosa, Florida
Jay – città della Contea di Franklin, Maine
Jay – città della Contea di Essex, stato di New York
Jay – capoluogo della Contea di Delaware, Oklahoma
Jay – township della Contea di Elk, Pennsylvania
Jay – città della Contea di Orleans, Vermont

Onomastica
Jay – nome proprio di persona inglese maschile
Jay – variante del nome proprio di persona indiano Jaya

Persone
 Bailey Jay – attrice pornografica e conduttrice radiofonica statunitense
 John Jay – politico, diplomatico e rivoluzionario statunitense
 Ricky Jay, nome d'arte di Richard Jay Potash – illusionista, attore e scrittore statunitense
 Sara Jay – attrice pornografica statunitense

Altro 
 Jay – album di Jay Chou del 2000